Вильяррубия-де-Сантьяго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 155 км². Население — 2875 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Покровителями города считаются святой Маркос и святая дева дель Кастельяр.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо